Стадия плей-офф лиги конференций Лиги конференций УЕФА 2022/2023 начнётся 16 февраля 2023 года и завершиться 7 июня 2023 года. Финальный матч пройдёт 7 июня 2023 на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. В стадии плей-офф сыграют 24 команды.

Время начала матчей указано центральноевропейское (CET) или центральноевропейское летнее (CEST) в соответствии с данными УЕФА (местное время, если отличается, указано в скобках).

Участники 
В плей-офф Лиги Европы УЕФА сыграют 24 команды: 16 команд, занявшие первое и второе место в каждой из 8 групп Лиги конфереций, и 8 команд, занявших третьи места в своих группах в Лиге Европы.

Из Лиги конференций

Из Лиги Европы

Расписание

Раунд плей-офф

Обзор 

Первые матчи прошли 16 февраля, ответные — 23 февраля 2023 года.

|}

Матчи

1/8 финала 

Жеребьёвка пар 1/8 финала прошла 24 февраля 2023 года.

Обзор 

Первые матчи прошли 9 марта, ответные — 16 марта 2023 года.

|}

1/4 финала 

Жеребьёвка четвертьфинальных пар прошла 17 марта 2023 года.

Обзор 

Первые матчи пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля 2023 года.

|}

Примечания 

Сезоны Лиги конференций УЕФА
Спорт в Европе в марте 2023 года